Thymiaterion (griechisch ) ist:

 eine vom karthagischen Admiral Hanno gegründete Stadt, vermutlich das heutige Strandbad Mehdia von Kenitra an der Mündung des Sebou in Marokko
 ein Räucherständer für Weihrauch, siehe Thymiaterion (Räuchergefäß)